Widerhofer ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann von Widerhofer (1832–1901), österreichischer Pädiater
 Rudolf Widerhofer, österreichischer Bergsteiger

Siehe auch:
 Wiederhofer